Лишт или Эль-Лишт — египетский посёлок, расположенный на юге Каира. Вблизи посёлка расположены царские захоронения времён Среднего царства, включая пирамидальные комплексы построенные Аменемхетом I и Сенусертом I. Две главные пирамиды были окружены пирамидами меньшего размера, принадлежащих членам царской семьи, а также мастабами высокопоставленных чиновников и их членов семьи. Они были построены в промежутке между XII и XIII династиями. Эта местность так же получила известность благодаря нетронутой грабителями гробнице , в которой были найдены украшения. Среди захоронений данного периода лучше всех сохранился пирамидальный комплекс Сенусерта I. В гробнице жреца  был найден саркофаг, на стенках которого изображена одна из ранних версий Книги мёртвых.

Описание 
Лишт находится на западном берегу Нила в 65 км южнее Каира. Некрополь Лишта расположен вблизи города Иттауи.

На момент постройки некрополя, столицей в Египте были Фивы. Аменемхет I перенёс столицу из Фив в Итж-Тауи, поскольку он располагался при въезде в Файюм и был идеальным местом для контроля за Верхним и Нижним Египтом. Другими возможными причинами перенесения столицы могли быть желание увеличить производство сельскохозяйственной продукции и земель под мелиорацию в данном регионе. Руин самого Итж-Тауи найдено не было и единственным свидетельством его существования может быть наличие большого количества керамики в этой области. Другим свидетельством могут быть пирамиды первых правителей XII династии Аменемхета и его сына Сенусерта. Их пирамиды находятся в полуразрушенном состоянии. Пирамида Аменемхета возвышается всего на 20 м над землёй.

Раскопки 
Первым, кто исследовал данный регион, был египтолог Гастон Масперо. С 1906 по 1934 работы в Лиште проводились Египетской экспедицией от нью-йоркского музея Метрополитен. В дальнейшем этим же музеем была организована новая экспедиция, которая длилась с 1984 по 1991 год.

16 сентября 2018 года в районе деревни Лишт, учёные обнаружили древнее кладбище (более 800 гробниц), возраст которого превышает 4 тыс. лет.

Гробницы южного Лишта 

 Пирамида Сенусерта I
 Гробница 
 Гробница некоего Сенусерта, «шахта Хапи», найденная нетронутой
 Гробница Интефа (?)
 Французская гробница
 Гробница Имхотепа
 Гробница 
 Гробница Южный-Хор А
 Гробница Южный-Хор B
 Гробница А в Южной области
 Гробница Джхути
 Гробница Ипи
 Гробница D в Южной области
 Гробница Е в Южной области
 Гробница

Гробницы северного Лишта 

 Пирамида Аменемхета I
 Гробница 384 
 Гробница 400 
 Гробница 470 Сенимеру
 Гробница 493 Нахта
 Гробница 758 сановника , находящаяся в одной шахте с гробницей Сенебтиси
 Гробница 954
 Гробница 956

См. также 
 Список египетских пирамид

Литература 
 Egyptian Expedition for MCMXX — MXMXXI … New York: Gilliss, 1921. Print.
 Mace, A. C., Herbert Eustis Winlock, and Grafton Elliot Smith. The Tomb of Senebtisi at Lisht. New York: [The Gilliss], 1916. Print.

Примечания

Ссылки 
 «Egypt: The Pyramid of Amenemhet I at Lisht.» Egypt: The Pyramid of Amenemhet I at Lisht. (англ.)
 «Egyptian Monuments.» Egyptian Monuments. N.p., n.d. Web. 22 Oct. 2012. (англ.)
 Pyramid of Senwosret I at el-Lisht (англ.)

Кладбища по алфавиту
Археологические объекты в Египте
Некрополи Древнего Египта